Dirk Coigneau (1948), een schrijver 
Coigneau (hop), uitgestorven variëteit van hop